Barse (België), een plaats in België
Bårse, een plaats in Denemarken)
Barse (rivier), rivier in Frankrijk